

Persone 
 Leōnidas Kyriakou – calciatore cipriota
 Maria Elena Kyriakou – cantante cipriota
 Marios Kyriakou – ex calciatore cipriota

Pagine correlate 
Charalampos Kyriakou